Ebben a szócikkben a Manchester City hazai kupaszereplései találhatóak. A Manchester City története során 5 angol kupát, 5 angol ligakupát és 5 angol szuperkupát nyert.

FA-kupa

Ligakupa

Szuperkupa

Kapcsolódó szócikkek

Források 

Hazai